Хавьер или Хавер — активный снежный циклон, стихийное бедствие, которое произошло 15 марта 2013 года главным образом на территории Белоруссии, также были затронуты северная Украина, западная часть России и Прибалтика. Порывы ветра составляли 20-24 метра в секунду, максимальная скорость — до 28 м/с. В Минске толщина снежного покрова увеличилась всего на 11 сантиметров, тогда как максимально зафиксированный прирост за сутки составил 26 сантиметров (1956, 1992). При этом, общая толщина снежного покрова составила 57 сантиметров, а в результате сильной метели, активно переносившей снежные массы, во многих местах сугробы были ещё выше, что привело к транспортному коллапсу. В Славгородском районе выпало 26 миллиметров осадков в пересчёте на дождь.

В прессе данный циклон неоднократно назывался ураганом, хотя фактически он таковым не является и классифицируется как шквалистый ветер.

Хавьер стал одним из сильнейших подобных циклонов в истории Белоруссии, нередко он упоминается в качестве сравнения со схожими, более слабыми метеорологическими явлениями.

Хронология 
В 2013 году начало марта на территории Белоруссии было аномально холодным: в связи с господством полярных воздушных масс средняя температура была на 2-6 градусов ниже климатической нормы. В это время в Восточную Европу двинулся южный циклон, принося с собой тропический воздух со Средиземного моря. В результате столкновения южного циклона с холодным полярным воздухом образовался снежный шторм. Имя Хавьер было присвоено циклону немецкими синоптиками.

Первый удар пришёлся на Прибалтику, где жертвами стихии стали 2 человека.

Белгидромет спрогнозировал ухудшение погоды ещё во вторник, 12 марта, 14 марта на территории Минской, Витебской и Брестской областей был объявлен красный уровень погодной опасности и штормовое предупреждение. Однако информация о шкале уровней опасности до Хавьера предоставлялась Белгидрометом только в МЧС, и широкие слои населения не могли оценить степень реальной опасности погодных условий.

После того, как циклон накрыл Брест, в Минске были отменены празднования «Масленицы», планировавшиеся на субботу.

Уже утром 15 марта скорость ветра достигла 15-20 метров в секунду, ветер раскачивал находившиеся на ходу машины.

С 11:00 на дорогах Минска был введён план «Бездорожье», разрешающий водителям общественного транспорта не придерживаться расписания и выезжать в соответствии с обстоятельствами. Уже в это время видимость на дорогах Белоруссии крайне ухудшилась, в связи с активным выпадением снега ухудшилось также состояние дорожного покрытия, и в Минске автотранспорт двигался со скоростью не более 30 километров в час.

Ещё большее усиление ветра и сильный снегопад начались в Минске примерно в 14:00.

Примерно в 16:00 в Национальном аэропорту «Минск» прекратился взлёт самолётов, находившиеся в воздухе суда не могли осуществить посадку, рейсы были перенаправлены в Гомель и Киев. В связи с блокировкой подъездных путей к аэропорту из-за снежных заносов в здании аэропорта застряли несколько тысяч человек, которые провели в залах ожидания всю ночь.

Примерно в это же время в Минске начались массовые задержки общественного транспорта. Видимость на дорогах составляла 200-300 метров. На остановках столпились сотни людей. Значительная часть пригородных и междугородних маршрутов была снята. Для минчан практически единственным способом добраться домой стал метрополитен, на входах в который уже в 18:20 стояли очереди. Работа первой линии метро была продлена до 2:00. С 18:00 в течение более чем часа с целью избежания давки поезда не останавливались на станции «Октябрьская», доступ туда людей был перекрыт. Вскоре в связи с образовавшимися на выездах из Минска заторами въезд в город был перекрыт. По данным начальника станции «Минск-Пассажирский» Белорусской железной дороги Владимира Григоровича, задержка электричек и поездов не превышала десяти минут, хотя, по словам очевидцев, их поезда задерживались на полтора часа и более. В Заводском районе города движение было парализовано полностью.

На 22:00 сообщалось, что коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. В Минске были организованы пункты обогрева, питания и ночлега. На дорогах наблюдалось большое количество ДТП. Пункты ночлега и обогрева были организованы на трассе Минск-Могилёв в Смиловичах и Червене. К образовавшимся на Гродненском и Московском направлениях заторам силами райисполкомов и ГАИ была организована доставка горячего питания и чая. Удалось освободить из снежного плена автобус с 40 детьми, возвращавшимися с экскурсии в Мирский замок, заблокированный на Слуцкой трассе в Узденском районе.

На дорогах страны многие машины оказались заблокированы на дорогах из-за высокого снежного покрова. Люди старались откапывать автомобили лопатами, однако некоторые вынуждены были бросить свои машины прямо на дороге, что впоследствии стало проблемой для дорожных и коммунальных служб. Не дождавшиеся общественного транспорта жители окраин Минска и пригородов вынуждены были добираться домой по снежным завалам пешком, что было весьма проблематично.

Несмотря на мобилизацию всех коммунальных служб и активное участие МЧС, милиции и скорой помощи в борьбе со стихией, этих сил оказалось недостаточно для того, чтобы взять ситуацию под контроль. Поэтому многие люди расчищали дворы и высвобождали автомобили из-под снега сами. Во время стихии между жителями страны наблюдалась активная взаимопомощь: многие самостоятельно разносили застрявшим в пробке водителям чай, помогали своим согражданам добраться домой, расчищали чужие автомобили и дороги от снега. Сотрудники «Альфа Радио» на протяжении всех суток оставались в эфире, где распространяли сообщения людей с просьбой о помощи.

Наутро к ликвидации последствий стихии подключилась армия.

В 9:00 Национальный аэропорт «Минск» возобновил работу.

В субботу циклон покинул территорию Белоруссии, направившись в сторону России, однако какое-то время на дорогах ещё отмечались сильные заторы протяжённостью около 30 километров.

Последствия урагана 
Несмотря на большое количество ДТП, аварий со смертельным исходом, вызванных снежным штормом, отмечено не было. Не было проблем и с задержками вызовов скорой помощи.

За время циклона по на территории республики остались без электроснабжения 1688 населённых пунктов.

На территории Гомельской области, где осадки шли в том числе в виде дождя, некоторые территории оказались подтоплены.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Для расчистки дорог и уборки снега задействованы 4093 единицы техники и 20767 человек различных организаций. Были привлечены специалисты и техника МЧС, ГАИ, Министерства обороны. Подразделениями МЧС 211 раз оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 363 транспортных средств (легковые и грузовые автомобили, рейсовые автобусы, автомобили скорой медицинской помощи), в которых находились 1172 человека, из них 260 детей. Обеспечивается подвоз горячего питания, организуются места временного размещения граждан. По предварительным данным, пострадавших нет.
.

В Полоцке с Софийского собора была сорвана крыша.

Бирк 
19-20 марта, вскоре после Хавьера, к территории Белоруссии приблизился сформированный над Германией и Польшей циклон Бирк. Однако, в отличие от Хавьера, сформированного в результате столкновения тропических воздушных масс с арктическими, Бирк состоял из однородных умеренных воздушных масс, в связи с чем был не столь активен. Его атмосферные фронты оказали существенное влияние лишь на погоду в Брестской и Гродненской, а также на западе Гомельской и юго-западе Минской областей. Циклон был гораздо слабее Хавьера, к тому же, коммунальные службы были хорошо подготовлены, и серьёзных происшествий удалось избежать.

Итоги 
После Хавьера цветовая шкала уровней опасности, до этого уже используемая Белгидрометом, однако предназначенная только для МЧС, была включена в прогнозы погоды белорусских СМИ. Был усовершенствован план действий МЧС и дорожных служб в случае возникновения аналогичных чрезвычайных ситауаций.

В культуре 
Циклон Хавьер надолго запомнился белорусам. В прогнозах погоды нередко упоминают этот снежный шторм, сравнивая с ним другие надвигающиеся на Белоруссию снежные циклоны и оценивая вероятность повторения «Хавьера». В МЧС даже выдвигали шуточное предложение измерять сильные циклоны в условных «Хавьерах». Белгидромет назвал Хавьер «идеальным циклоном», имея в виду его хорошую спрогнозированность, с чем, однако, согласны не все.

Примечания 

Ураганы в Европе
2013 год в Белоруссии
Март 2013 года
События 15 марта
Стихийные бедствия в Белоруссии